

Patronyme 
 Abdoulaye Magassouba (1976 - ), économiste et homme politique guinéen ;
Mohamed Magassouba (? - ), entraîneur malien de football ;
 Moussa Magassouba (? - ), ingénier et homme politique guinéen.

Homonymie de patronyme